Sabine puede referirse a:

Apellido 
Sir Edward Sabine (1788-1883), astrónomo, científico, ornitólogo y explorador irlandés.
Joseph Sabine (1770-1837), abogado y naturalista inglés, que utiliza la abreviatura Sabine.
George Sabine (1880-1961), historiador y politólogo estadounidense.
Thierry Sabine (1949-1986), motociclista francés organizador del Rally París-Dakar.
Wallace Clement Sabine (1868-1919), físico estadounidense.

Nombre
Sabine Azéma (nacida en 1949), actriz y directora de cine y televisión francesa.
Sabine Bergmann-Pohl (nacida en 1946), exjefa de estado de la República Democrática Alemana.
Sabine Dünser (1977-2006), vocalista liechtensteiniana.
Sabine Lisicki (nacida en 1989), jugadora de tenis alemana.
Sabine Moussier (nacida en 1966), actriz alemana.

Topónimos
Condado de Sabine, Texas, USA.
Parroquia de Sabine, Luisiana, USA.
Río Sabine, Texas, USA.
Bosque nacional de Sabine, en EE. UU.

Otros usos
 El asteroide (665) Sabine.